Вила-Франка:

 Вила-Франка — необитаемый вулканический остров в составе Азорских островов.
 Вила-Франка — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Вила-Франка-да-Бейра — населённый пункт и район в Португалии, округ Коимбра.
 Вила-Франка-ду-Деан — населённый пункт и район в Португалии, округ Гуарда.
 Вила-Франка-ду-Кампу — населённый пункт и муниципалитет в Португалии, автономный регион Азорские острова.
 Вила-Франка-даш-Навеш  — населённый пункт и район в Португалии, округ Гуарда. 
 Вила-Франка-ду-Розариу — населённый пункт и район в Португалии, округ Лиссабон.
 Вила-Франка-да-Серра — населённый пункт и район в Португалии, округ Гуарда.
 Вила-Франка-ди-Шира — муниципалитет в Португалии, округ Лиссабон.
 Вила-Франка-ди-Шира — город и район в составе муниципалитета Вила-Франка-ди-Шира.

См. также 
 Виллафранка
 Вильфранш
 Вильяфранка (значения)